Peninsula (englisch „Halbinsel“) steht für:

 einen üblichen Teil der Bezeichnung von Halbinseln im englischen Sprachraum und damit zusammenhängender Verwaltungsgebiete und Infrastrukturen (Eisenbahnstrecken, Straßen), vergleiche 
 Peninsula (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2020
 Peninsula Airways, Fluggesellschaft aus Alaska
 Peninsula Hotels, Hotelkette
 Peninsula Sports Cars, britischer Automobilhersteller
 Peninsula-Medaille (Braunschweig)
 Peninsula Félsziget Festival, Musikfestival in Cluj-Napoca, Rumänien
 Bruce-Peninsula-Nationalpark, Nationalpark in Kanada
 Mornington-Peninsula-Nationalpark, Nationalpark in Australien

Siehe auch:
 The Peninsula